Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 998-as, továbbá 998B jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

998-as busz (Budapest)
998B busz (Budapest)